Вальтеоф () — имя нескольких представителей англосаксонской знати:

 Вальтеоф (эрлдормен Берниции) — эрлдормен Берниции в 963—995 годах.
 Вальтеоф, граф Нортумбрии (1045 — 31 мая 1076) — граф Нортумбрии в 1072—1075, граф Хантингдон в 1065—1075, англосаксонский аристократ, последний представитель англосаксонской знати, сохранивший свои позиции после нормандского завоевания Англии.
 Святой Вальтеоф (ок. 1095 — 1159) — английский святой, аббат и небесный покровитель монастыря Мелроуз в Шотландии, сын графа Нортгемптона Симона I де Санлиса.
 Вальтеоф из Аллердейла — знатный шотландский лорд в конце XI — начале XII веков, правитель Аллердейла в Камбрии, незаконнорожденный сын графа Нортумбрии Госпатрика